est le titre original de la série d'animation Les Pierrafeu. Il peut correspondre aussi à :

 , titre original de La Famille Pierrafeu, film américain de Brian Levant sorti en 1994 ;
 , jeu vidéo édité sur Mega Drive en 1993 ;
 , jeu vidéo édité sur Game Boy en 1994 ;
 , jeu vidéo édité sur Super Nintendo en 1995.